La Plaza del Carbayedo se encuentra en el centro de Avilés, al final de la calle Galiana y a unos metros se sitúa en el parque con el que comparte nombre (El parque del Carbayedo).

Historia 
Fue zona boscosa y agrícola, de donde viene su nombre, carbayo es la denominación del roble en asturiano. Aún se observan los restos de lo que fue el entorno rural de la antigua villa marinera. El parque del Carbayedo se ha reconvertido en zona de establecimientos gastronómicos y esparcimiento familiar, por el día, y ambiente juvenil en la noche.

La zona del Carbayedo, integrada en la trama urbana de la ciudad a partir del siglo XVII. Hasta mediados del siglo XX fue la sede de la feria de ganados, conservándose el antiguo abrevadero para animales transformado hoy en fuente. Está presente el horreo, símbolo de la arquitectura rural asturiana, con función de servir de granero para el almacenamiento de los productos de la huerta, poniéndolos a salvo de la humedad y los roedores.

En la parte alta se encuentra la capilla donde se venera a la imagen de Jesusín de Galiana. La capilla actual, edificada en 1892, ocupa el lugar de la antigua capilla de San Roque, patrón de la zona. En el pequeño templo se pueden contemplar tres de las imágenes procesionales más destacadas de la Semana Santa avilesina: Jesusín de Galiana, La Dolorosa y San Juan Evangelista.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

Plazas de Asturias